Sylviacollaea är ett släkte av svampar. Sylviacollaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sylviacollaea